Lightfoot – giocatore di lacrosse canadese

Persone 
 Gordon Lightfoot – cantautore canadese
 Hannah Lightfoot – amante di re Giorgio III del Regno Unito
 Lori Lightfoot – politica statunitense, sindaca di Chicago
 Maxwell Gordon Lightfoot –  pittore britannico
 Steve Lightfoot – sceneggiatore e produttore televisivo britannico

Altro 
 Calendario di Ussher-Lightfoot – cronologia del mondo risalente al XVII secolo
 Lightfoot! – album di debutto del cantautore canadese Gordon Lightfoot